Атенгиљо има више значења:

 Општина Атенгиљо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Атенгиљо (Атенгиљо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атенгиљо (Чијаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику